Poecilocerastis är ett släkte av insekter. Poecilocerastis ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräshoppor
Poecilocerastis